Большие Атмени — название населённых пунктов.

Россия 
 Большие Атмени — деревня в Аликовском районе Чувашии.
 Большие Атмени — деревня в Красночетайском районе Чувашии.